Skarżysko Zachodnie – część miasta Skarżysko-Kamienna w  powiecie skarżyskim w województwie świętokrzyskim. Leży na południu miasta, w rejonie ulic Legionów, Sportowej i Mościckiego. 

Obejmuje zarówno osiedle rezydencyjne jak i tereny przemysłowe i poprzemysłowe (fabryka amunicji) oraz budynki użyteczności publicznej, w tym Urząd Miasta Skarżysko Kamienna. Znajduje się tu przystanek kolejowy Skarżysko Zachodnie.

Administracyjnie wchodzi w skład osiedla Zachodnie.

Historia 
Skarżysko Zachodnie stanowi jeden z dwóch, obok Kamiennej, prekursorów współczesnego miasta Skarżysko-Kamienna. Osada Kamienna otrzymała prawa miejskie 1 stycznia 1923 po połączeniu jej z gruntami rządowymi Milica-Pastwisko z gminy Bliżyn, na których w latach 1920. powstały zabudowania Skarżyska. 17 kwietnia 1928 roku nazwę miasta Kamienna zmieniono na Skarżysko-Kamienna, a które w 1930 roku powiększono jeszcze o wieś Młodzawy z łąkami, tartak Ekonomia, łąki wsi Bzin, obszary Państwowej Wytwórni Uzbrojenia oraz nieruchomości spółdzielni kolejarzy Nr 1 i 2.

Linki zewnętrzne 
 Film o Górnej Kolonii

Przypisy 

Dzielnice i osiedla Skarżyska-Kamiennej